In 2019 werd de 38ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie vond plaats van 26 april tot 30 november. Bragantino werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummers twee tot vier. De laatste vier in de stand degradeerden.

Bragantino fuseerde dit jaar met Red Bull Brasil. Dit seizoen bleef de club wel onder de oude naam spelen; vanaf 2020 zal de club Red Bull Bragantino heten.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2019